Сельское поселение Большерогачёвское — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Дмитровском районе Московской области Российской Федерации. Административный центр — село Рогачёво.

Общие сведения 
Образовано согласно Закону Московской области от 28 февраля 2005 года № 74/2005-ОЗ. 19 мая 2018 года упразднено с включением в состав новообразованного Дмитровского городского округа.

Глава администрации — Хохлов Михаил Николаевич. Адрес администрации: 141880, Московская область, Дмитровский район, село Рогачёво, площадь Осипова, дом 12.

География 
Граничит с Куликовским и Синьковским сельскими поселениями, Смирновским сельским поселением Солнечногорского района, Воронинским сельским поселением Клинского района, Конаковским районом Тверской области. Площадь территории сельского поселения составляет 19 097 га (190,97 км²).

Население

Состав 
В состав сельского поселения «Большерогачёвское» входят следующие населённые пункты:

Символика 
Первое упоминание об административном центре Большерогачёвского поселения селе Рогачево относится к середине XV века, когда оно входило в состав Дмитровского удельного княжества (1238—1569). В XIX веке оно представляло собой богатейшее купеческое село с добротными каменными домами и с церковью. Расположенное на двух больших трактах между городами Дмитровом и Клином, и имея в близости судоходную пристань в месте слияния рек Яхромы и Сестры, село Рогачёво издавна славилось как торговое. В селе еженедельно было два рынка, а ежегодно устраивалось две ярмарки. Торговали мануфактурой, галантереей, хлебом, солью, рыбой, скотом.

Символ торговли — весы, полные монет, отражает историческое прошлое Рогачево.

Вилообразный крест, похожий на рогатину — гласный символ одной из версий названия административного центра поселения — села Рогачево. Плечи этого креста символизируют слияние рек Яхромы и Сестры на территории поселения у деревни Усть-Пристань.
Принадлежность поселения Дмитровскому району символически отражена основной фигурой герба Дмитровского района — княжеской шапкой, положенной на горностаевый мех.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду. Серебро — символ чистоты, ясности, открытости. Горностаевый мех — знак королевского достоинства, светской и религиозной знатности. Золото — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Утверждён решением Совета депутатов сельского поселения Большерогачёвское (#9/5) от 6 августа 2007 года.

Известные уроженцы и жители 
 Елохин, Иван Петрович (1923—1965) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы. Родился в деревне Ивлево.

Примечания

Ссылки 
 
 

Упразднённые муниципальные образования Дмитровского района Московской области
Упразднённые сельские поселения Московской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году